|}
Die Comboio da Praia do Barril ist eine 1,11 km lange Schmalspur-Strandeisenbahn mit einer Spurweite von 600 mm auf der portugiesischen Ilha de Tavira.

Streckenverlauf 
Die Fahrt beginnt auf einer Pontonbrücke, deren Benutzungsgebühr im Fahrpreis eingeschlossen ist, in der Nähe des 3¼ km entfernt liegenden Normalspurbahnhofs Luz de Tavira der Ferroviária de Lagos. Sie endet nach achtminütiger Fahrt am Strand (Praia do Barril).

Geschichte 
Die Strecke diente in den 1920er Jahren ursprünglich der Thunfischfischerei in Praia do Barril. Heute wird sie in den Sommermonaten touristisch genutzt. Der noch näher an der Pontonbrücke liegende Normalspur-Bahnhof Pedras d’el Rei wurde inzwischen dennoch außer Betrieb genommen.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Portugal
Decauville
Tavira